Le championnat de France de football 1942-1943 est le quatrième championnat dit « de guerre ». Il se déroule en deux compétitions distinctes : il n'y a pas de titre national.

Clubs participants

Groupe Nord

Résultats

Classement final

Groupe Sud

Résultats

Classement final

Meilleurs buteurs 
  Emmanuel Aznar (Olympique de Marseille) : 45 buts
  Stefan « Stanis » Dembicki (RC Lens) : 43 buts

Notes et références 

1942-1943
1942-1943
Football 1942-1943
Football en France en 1942
Football en France en 1943
Football